John Dodson ist der Name folgender Personen:

* John Dodson (Richter) (1780–1858), englischer Richter
 John Dodson, 1. Baron Monk Bretton (1825–1897), britischer Adliger 
 John Dodson, 2. Baron Monk Bretton (1869–1933), britischer Adliger 
 John Dodson, 3. Baron Monk Bretton (1924–2022), britischer Adliger und Politiker (Conservative Party)
 John Dodson (Kampfsportler) (* 1984), US-amerikanischer Mixed-Martial-Arts-Kämpfer
 John Dillingham Dodson (1879–1955), Psychologe und Namensgeber des Yerkes-Dodson-Gesetzes

Siehe auch:
 Jon Dodson (1907–1963), US-amerikanischer Jazzsänger und Songwriter